Tarik kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tarik, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Tarik, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar